Az Alma és Hagyma (eredeti cím: Apple & Onion) 2018 és 2021 között vetített amerikai flash animációs vígjáték, amelyet George Gendi alkotott, aki korábban a Gumball csodálatos világán is dolgozott.

Amerikában a Cartoon Network mutatta be 2018. február 23-án. Magyarországon 2018. szeptember 10-én mutatta be a Cartoon Network.

Cselekmény 

Alma és Hagyma elhagyja a szülői házat, hogy a maguk módján éljék az életüket. A baj ott kezdődik, hogy az élet kicsit sem könnyű, így Almának és Hagymának meg kell tanulnia az élet trükkjeit. Ebben sokszor barátaik is segítségükre lesznek.

Szereplők

Magyar változat 
A szinkront a Turner Broadcasting System megbízásából az SDI Media Hungary készítette.

Magyar szöveg: Fék András

Dalszöveg: Weichinger Kálmán

Hangmérnök: Weichinger Kálmán

Vágó: Csabai Dániel

Gyártásvezető: Derzsi Kovács Éva

Zenei rendező: Weichinger Kálmán

Szinkronrendező: Dezsőffy Rajz Katalin

Produkciós vezető: Varga Fruzsina

Felolvasó: Schmidt Andrea

Epizódok

Rövidfilmek

1. évad

2. évad

Jegyzetek

További információk 

2018-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Amerikai flash animációs sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2021-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok